Jedinstvo steht für
 NK Jedinstvo Bihać, bosnisch-herzegowinischer Fußballverein aus Bihać 
 HK Jedinstvo, Feldhockeyverein aus Zagreb 
Siehe auch:
 Jedinstwo
 Bratstvo i jedinstvo